Il mondo di Suzie Wong – romanzo di Richard Mason del 1957
Il mondo di Suzie Wong – spettacolo teatrale del 1958
Il mondo di Suzie Wong – film del 1960 diretto da Richard Quine